Результати сезону 1998—1999 у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

Ігри 

 Примітки
 Гра ПАОК — Олімпіакос зупинена на 82 хв. при рахунку 1-2 в зв'язку з бешкетуванням уболівальників ПАОКа. Рахунок затверджено.
 Гра Паніоніос — ОФІ зупинена на 30 хв. через проблему з освітленням. Решту 60 хв. були дограні іншого дня.

Посилання 
 Official Greek FA Site 
 RSSSF 
 Greek SuperLeague official Site 
 SuperLeague Statistics

1998 у футболі
1999 у футболі